El término New Era (Nueva Era en castellano), pueda hacer referencia a:

New Era (2008), álbum de Revolution Renaissance;
New Era marca deportiva;
New Era, revista The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints;
New Era, (1908) novela de Bigehuan Zhuren;